Європейський суд (Суд Європейського Союзу) — інституція Європейського Союзу.
 Європейський суд (ЄС) — найвища інстанція Суду Європейського Союзу.
 Європейський суд з прав людини — організація, створена для контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина закріплених в Європейській конвенції з прав людини.